Воркута (Советский) — военный аэродром в Коми, в 11 километрах к востоку от Воркуты.

Длина ВПП — одна из самых больших в российской Арктике (3550 м), покрытие бетонное. ВПП построена в 1950-е годы. Использовался как запасной для бомбардировщиков Ту-95.

В 1980-е годы аэродром был реконструирован как одно из резервных мест приземления космоплана советской многоразовой транспортной космической системы «Буран».

Вблизи города имеется также аэропорт.

Воркута
Аэродромы совместного базирования России
Аэродромы Коми
Аэродромы программы «Буран»
Военные аэродромы СССР